Cette page d'homonymie recense les personnes italiennes portant le nom complet identique de Giovanni Battista Castello :
 Giovanni Battista Castello dit ll Bergamasco (né près de Bergame vers 1500 ou 1509 - 1569 ou 1579), peintre maniériste, architecte et sculpteur, qui a été actif à Gênes et à Madrid.
 Giovanni Battista Castello dit il Genovese (1547-1639), peintre miniaturiste de la région de Gênes.
 Giovanni Battista Castello, musicien du doge de Venise à partir de 1626.